Almond puede referirse a lo siguiente:

 Almond (California).— Un área no incorporada del condado de Orange.
 Almond (condado de Portage, Wisconsin).— Un pueblo de Wisconsin.
 Almond (pueblo).— Un pueblo del estado de Nueva York.
 Almond (villa).— Una villa del estado de Nueva York.
 Almond (Wisconsin).— Una villa de Wisconsin.